Moka (de son vrai nom Antoine Vimal du Monteil) est un musicien français.

Biographie 
Antoine Vimal du Monteil publie quelques disques dans les années 1990 sous le pseudonyme Moka notamment Bleu chez Les Disques Serpentine et un disque en duo avec le musicien David Fenech chez Romulus & Remus.

Discographie 

 Humide - au bois dormant - 1997
 Bleu - les disques serpentine - pias - 1998
 Les Vaches, avec David Fenech - romulus et remus - 2000
 Romulus et Remus 100 (compilation)
 Compilation serpentine 2000
 La pluie et le beau temps 1998 kalikof

Liens externes

Article connexe

 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Moka
Pseudonyme
Moka